Guascone, relativo alla Guascogna
Dialetto guascone